Александра Симоновна Попович () — советский учёный, зоотехник-селекционер, участница и основной руководитель выведения Курганской породы крупного рогатого скота, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Биография 
Родилась  года в посаде Березнеговатое Херсонского уезда Херсонской губернии, ныне посёлок городского типа — административный центр   Николаевской области Украины.

Окончила 7-классную школу и поступила в сельхозтехникум.

В 1926 году поступила и в 1930 году окончила зоотехнический факультет Херсонского сельскохозяйственного института.

С мая 1930 года по сентябрь 1932 года — старший зоотехник племсовхоза «Любомировка» (с. Любомировка Криничанского района Днепропетровской области).

С сентября 1932 года по 15 марта 1934 года — аспирант Украинского государственного института экспериментальной ветеринарии и зоотехники в городе Харькове.

С 26 марта 1934 года по 15 ноября 1936 года — аспирант Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства, г. Москва. В декабре 1936 года защитила кандидатскую диссертацию.

В 1937 году направлена на работу в Дальневосточный Краевой НИИ земледелия и животноводства в г. Хабаровск.

С 15 сентября 1937 года по 17 августа 1941 года работала на Ленинградской областной опытной станции животноводства, старший научный сотрудник, затем зав. отделом животноводства ВНИИЖ.

В августе — сентябре 1941 года участвовала в эвакуации (перегоне) элитных стад скота Ленинградской области в колхоз «Мезги» Вологодской области, затем эвакуировалась в город Курган.

С начала 1942 по 1945 год преподаватель и одновременно старший зоотехник учхоза в Курганском агрозоотехникуме.

После окончания войны осталась в Кургане и работала в сельскохозяйственном институте заведующей кафедрой кормления и разведения сельскохозяйственных животных. Участник и основной руководитель выведения Курганской породы крупного рогатого скота, утверждённой в 1949 году.

С 1949 по 1955 год декан зоотехнического факультета.

С 1955 по 1960 год заведующая кафедрой, затем до 1973 года профессор кафедры частной зоотехнии.

В 1964 или 1965 году защитила докторскую диссертацию на тему «Курганская порода крупного рогатого скота и пути ее совершенствования». В 1965 или 1967 году утверждена в звании профессора.

В 1969 году ушла на пенсию, работала профессором-консультантом по 1975 год.

Умерла 9 декабря 1986 года. Похоронена  Верх-Исетского района города Свердловска Свердловской области, ныне город Екатеринбург — административный центр той же области.

Научные труды 
Автор более 150 научных работ, включая научно-популярные статьи в областных газетах.

Автор монографии: Породообразование, структура и совершенствование скота курганской породы [Текст] / А. С. Попович, проф., д-р с.-х. наук. — [Челябинск]: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1971. — 183 с.

Награды 
 Две медали «За трудовую доблесть»
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль И. В. Мичурина
 Медаль ВДНХ СССР. На протяжении четырех лет была участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
 Занесена в Книгу Почёта по Ленинградской области.
 Занесена в Книгу почёта Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева

Память 
В 1995 году её документы поступили на хранение в Государственный архив Курганской области. В 2001 году документы фонда прошли научно-техническую обработку, в результате которой сформировано 8 дел.

Семья 
Дочь Светлана окончила медицинский институт. Сын Олег — педагогический.

Источники 
 https://web.archive.org/web/20150420150906/http://persona.kurganobl.ru/115-persony/uchjonye-rabotniki-obrazovaniya/356-popovich-aleksandra-simonovna
 Фото http://lit.govuadocs.com.ua/docs/6213/index-923127-5.html?page=3
 Деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока: биобиблиографический справочник. Петр Лазаревич Гончаров, Институт почвоведения и агрохимии (Академия наук СССР), Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. Сибирское отделение. Наука, 1979 — Всего страниц: 363
 Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока: биографо-библиографический справочник. Российская академия с.-х. наук, Сибирское отд-ние, 1997 — Всего страниц: 661

Примечания 

Выпускники Херсонского государственного аграрного университета
Персоналии:Криничанский район
Персоналии:Кетовский район
Зоотехники